Телеканал «ПОБЕДА» — российский телеканал, начавший вещание весной 2019 года, проект цифрового семейства «Первый канал. Всемирная сеть». Создание канала приурочено к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В эфире телеканала круглосуточно показываются советские и российские фильмы, сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне; циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах; свидетельства ветеранов; интервью с историками и экспертами; семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.

Достижения 
 Топ-10 лучших тематических телеканалов России
 Премия правительства в области СМИ (2021)
 «Золотой луч». Лучшее оформление канала, открытие года (2019)
 «Большая цифра». Лучший документально-познавательный телеканал по версии профессионального жюри и телезрителей (2020)

Примечания

Ссылки 
 

Телеканалы России
Память о Великой Отечественной войне